Шуба — слов'янське прізвище, походить, ймовірно, від виду зимового одягу. В Україні поширене на Закарпатті, відоме з XIV-XV сторіччя.

Відомі носії:
 Шуба Володимир Йосипович  (1970) — український лікар-ортопед
 Шуба Михайло Федорович (1928—2007) — український біофізик і фізіолог, академік НАН України
 Шуба Ярослав Михайлович(1955) — український біофізик, член-кореспондент НАН України

Див. також 
 Шуба Джайя — малайзійська актриса, що загинула внаслідок збиття Боїнга 777 біля Донецька у 2014 році

Примітки